

Караоба — село, Актогайський район, Павлодарська область
 Караоба — село, Казталовський район, Західноказахстанська область
 Караоба — село, Сарикольський район, Костанайська область